Atak – etap działań taktycznych (wojskowość)
 Atak – amerykański film wojenny z 1956 roku
 Atak – holenderski film wojenny z 1986 roku
 Atak (Ataq) – miasto w Jemenie
 Atak kryptologiczny – próba odczytania zaszyfrowanej informacji
Strony ujednoznaczniające